Sainte-Marie-du-Bois puede referirse a: 

 Sainte-Marie-du-Bois, comuna francesa situada en Mancha.
 Sainte-Marie-du-Bois, comuna francesa situada en Mayenne.